Ophonus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1828. Ophonus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Ophonus